Devillea pyrenaea är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Devillea pyrenaea är enda arten i släktet Devillea som tillhör familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pyrenaea